Lista meczów reprezentacji Kosowa w piłce nożnej mężczyzn – mecze reprezentacji Kosowa po uzyskaniu niepodległości przez kraj.

Bibliografia 
 Lista meczów reprezentacji Kosowa w bazie eu-football.info
 Lista meczów reprezentacji Kosowa w bazie RSSSF

Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej
Reprezentacja Kosowa w piłce nożnej